Parundinella är ett släkte av kräftdjur. Parundinella ingår i familjen Tharybidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Parundinella